

Scala I

Scala II

Scala (Iran) 

Automobile Renault
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Berline